ван Мирис () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 ван Мирис, Виллем (1662—1747) — нидерландский художник-портретист, сын Франса ван Мириса-старшего
 ван Мирис, Франс (младший) (1689—1747) — нидерландский художник, сын Виллема ван Мириса, внук Франса ван Мириса-старшего
 ван Мирис, Франс (старший) (1635—1681) — нидерландский художник
 ван Мирис, Ян (1660—1690) — нидерландский художник, старший брат Виллема ван Мириса, сын Франса ван Мириса-старшего